

Personnalités 
Robert Lee peut faire référence à :

 Robert Lee,  comte de Lichfield (1706-1776), un homme politique anglais ;
 Robert Lee (1807-1870), général en chef des armées des États confédérées, vaincu à la bataille de Gettysburg ;
 Robert N. Lee (1890-1964), scénriste américain ;
 Rob Lee (né en 1966), footballeur anglais.

Toponyme 

 Robert Lee, une ville américaine ayant le siège du comté de Coke, dans l’État du Texas.